Гран при Цуг 2013 је трећи шаховски турнир у серији ФИДЕ Гран при 2012/2013, одржан у  Цугу од 17. априла до 1. маја 2013. године. Првобитно је било планирано да се овај турнир одигра у  Лисабону.

Коначна табела 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 3. етапа, Цуг, Швајцарска, 18–30 април 2013.
! !! Играч !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Бодови !! H2H !! Победе !! СБ !! ТПР !! ГП
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left |  || 2771
|  || 1 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || 8 || 0 || 5 || 43.00 || 2924 || 170
|-
| 2 || align=left |  || 2767
| 0 ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ || 0 || 3 || 33.00 || 2818 || 140
|-
| 3 || align=left |  || 2733
| ½ || ½ ||  || 1 || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 6 || 1 || 2 || 33.50 || 2789 || 100
|-
| 4 || align=left |  || 2772
| 0 || ½ || 0 ||  || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 6 || 0 || 3 || 30.25 || 2785 || 100
|-
| 5 || align=left |  || 2741
| ½ || ½ || 0 || 0 ||  || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 0 || ½ || 5½ || 1 || 3 || 29.50 || 2756 || 75
|-
| 6 || align=left |  || 2758
| 0 || 0 || ½ || ½ || 0 ||  || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 5½ || 0 || 3 || 27.25 || 2756 || 75
|-
| 7 || align=left |  || 2786
| 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 5 || 1 || 1 || 26.00 || 2722 || 50
|-
| 8 || align=left |  || 2727
| ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || 5 || 1 || 0 || 27.75 || 2727 || 50
|-
| 9 || align=left |  || 2744
| 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || 5 || 1 || 0 || 26.50 || 2725 || 50
|-
| 10 || align=left |  || 2793
| ½ || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || 4½ || 1 || 1 || 25.25 || 2689 || 20
|-
| 11 || align=left |  || 2709
| ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || 4½ || 1 || 1 || 24.50 || 2696 || 20
|-
| 12 || align=left |  || 2766
| ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ ||  || 4½ || 1 || 0 || 25.00 || 2691 || 20
|}

Референце

Спољашње везе 
 Официјелна страница

Светски шампионат у шаху
Спорт у 2012.
Спорт у Цугу
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2012/2013